Milan Gajic (ur. 1981) – kanadyjski hokeista
 Milan Gajić (ur. 1986) – serbski piłkarz
 Milan Gajić (ur. 1996) – serbski piłkarz